Сезон 1993 — 50-й сезон «Крыльев Советов», в том числе 28-й сезон в первом по значимости дивизионе страны (СССР/Россия).

Достижения 

24 июля «Крылья» одержали дома свою 600-ю победу во всех чемпионатах страны (над сочинской «Жемчужиной» — 3:0).

10 октября Авалян забил в ворота камышинского «Текстильщика» 2000-й гол «Крыльев» во всех чемпионатах страны начиная с 1945 года.

10 ноября два футбольных матча были проведены в аномальные морозы (рекорды первенств России по футболу в высшей лиги): «Крылья Советов» — ЦСКА (2:0 при температуре –20°С) и «Уралмаш» — КАМАЗ (4:1 при температуре –24°С).

4 декабря в Москве «Крылья» провели свой 1600-й матч в чемпионататах, победив тюменский «Динамо-Газовик» со счетом 2:1. Это самый поздний календарный матч команды в чемпионатах страны.

Чемпионат России 

 турнирная таблица

 результаты матчей

Чемпионат России. Переходный турнир 

 турнирная таблица

 Результаты матчей

Кубок России

Золотой кубок Президента Бангладеш

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ушедшие по ходу сезона

|-
|}

Примечания

Ссылки 

Чемпионат России по футболу 1993
1993
Крылья Советов